Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-2, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Björn Borg (Campione)

 Manuel Orantes (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1977